Lincolnshire Poacher (fromage)
 Lincolnshire Poacher (station de nombres)